El término Barrio Sur puede referirse a varios lugares:

 el Barrio Sur de Montevideo, Uruguay;
 el Barrio Sur de Buenos Aires, Argentina;
 el Barrio Sur de San Miguel de Tucumán, Argentina;
 el Barrio Sur de Santa Fe, Argentina;
 el Barrio Sur de Colón, Panamá;
 el Barrio Sur, un grupo de Sevilla, España.